Bishop Creek bezeichnet:

 den alten Namen der kalifornischen Stadt Bishop, siehe Bishop (Kalifornien)
 Bishop Creek (Humboldt River), Zufluss des Humboldt River, Nevada
 Bishop Creek (Owens River), Zufluss des Owens River, Kalifornien
 Bishop Creek (South Fork Merced River), Zufluss des South Fork Merced River im Yosemite-Nationalpark, Kalifornien